Вокал произлиза от латинските voco (викам) и vox (глас) и може да се отнася за:

 вокалите, които са частта от музикално изпълнение, която се изпълнява от човек, с глас, с пеене
 вокалист – изпълнител с глас, певец, на речитатив
 вокал – чуждица за: гласен звук

Вижте също 
 вокатив – чуждица за: звателен падеж